

B 

B
Musiklabel B